I Believe in You (qui en anglais signifie « Je crois en toi ») peut désigner :

Chansons 
 I Believe in You, une chanson de Mel Tillis, 1978
 I Believe in You, une chanson de Don Williams, 1980
 I Believe in You, une chanson de Norma Ray, 1993
 I Believe in You, une chanson de Kylie Minogue, 2004

Cinéma 
 I Believe in You, un film britannique réalisé par Basil Dearden, sorti en 1952.